Der Name Urmiri bezeichnet:
 Urmiri (Pagador) – Ortschaft in der Provinz Sebastián Pagador im Departamento Oruro in Bolivien
 Urmiri (Poopó) – Ortschaft in der Provinz Poopó im Departamento Oruro in Bolivien
 Urmiri (Potosí) – Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Municipio Urmiri – Landkreis im Departamento Potosí in Bolivien